Lisa Maria Larsen (ur. 25 grudnia 1990 w Sztokholmie) – szwedzka biegaczka narciarska oraz biegaczka na orientację, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w biegach narciarskich.

Kariera 
Zadebiutowała 9 grudnia 2006 w Idre w biegu na 7,5 km stylem klasycznym zajęła 21. miejsce. Niecałe dwa lata później zadebiutowała na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, tam w biegu na 5 km stylem klasycznym była czternasta. Zdobyła brązowy medal w biegu na 10 km oraz srebrny wraz z koleżankami: Hanną Brodin, Therese Svensson i Hanną Falk. Prawie rok później zdobyła następne dwa medale na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand: razem z Brodin, Falk i Emmą Wiken zdobyła srebrny medal oraz indywidualnie także srebrny w biegu na 5 km. Dwa miesiące później zadebiutowała w Pucharze Świata. Zawody odbyły się w Lahti, gdzie w biegu na 10 km zajęła 44. miejsce. Rok później pojawiła się na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie Szwedki zajęły trzecie miejsce w sztafecie. Kilka miesięcy później wystartowała na juniorskich mistrzostwach swojego kraju w Hudiksvall, wygrywając bieg na 5 km ze startu wspólnego, a w sprincie była druga. W latach 2011 i 2012 startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, jednak nie zdobyła żadnego medalu. Kilka dni później zadebiutowała na seniorskich mistrzostwach Szwecji. Zajęła tam odpowiednio 10. miejsce na 15 km, 14. miejsce w sprincie i 17. w biegu na 10 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 95.
 sezon 2009/2010: 84.
 sezon 2011/2012: 110.
 sezon 2012/2013: 74.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Lisa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy biegacze na orientację
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Sztokholmie